Стільниця — частина стола, верхня дошка
 Стільниця (стільничка) — дошка, на якій місять тісто, січуть м'ясо
 Стільниця — в галузі ІТ, метафора графічного інтерфейсу, що трактує монітор комп'ютера, як робочий стіл користувача